Viby distrikt kan syfta på:

Viby distrikt, Närke
Viby distrikt, Östergötland

Se även
Viby församling
Viby socken